

Codici 
 SOY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stronsay (Regno Unito)

Musica
Soy – album del 1978 del cantante spagnolo Julio Iglesias
Soy – album del 2016 della cantante argentina Lali Espósito
Soy – singolo del 2016 della cantante argentina Lali Espósito